Repellin est un patronyme porté notamment par :

 Francis Repellin (né en 1969), ancien spécialiste français du combiné nordique ;
 Joseph-François Repellin (1797-1858), avocat républicain, homme politique français.

Homonymie de patronyme